Dinamo Bukareszt – rumuński wielosekcyjny klub sportowy
 Dinamo Bukareszt (piłka nożna)
 Dinamo Bukareszt (piłka siatkowa)
 Dinamo Bukareszt (piłka siatkowa kobiet)
 Dinamo Bukareszt (rugby)